Carlo Cottarelli – economista italiano
 Francesco Cottarelli – pallavolista italiano